Schongau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Schongau, Luzern, kommun,

Tyskland 

 Schongau, Tyskland, Bayern, Oberbayern,